Вандалия () — название нескольких населённых пунктов в США, а также американских кораблей.

Населённые пункты США 
  — город в Иллинойсе.
  — город в Миссури.
  — деревня в Мичигане.
  — неинкорпорированная коммуна в Монтане.
  — город в Огайо.

 Вандалия — неосуществлённый проект британской колонии в Западной Виргинии и Кентукки (XVIII век).

Корабли США 
  — шлюп, служивший с 1828 по 1863 года.
  — шлюп, служивший с 1876 по 1889 года.
  — танкер, служивший с 1944 по 1945 года.

См. также 
 Вандал
 Вандализм